Lolo (CDP), concentració de població designada pel cens al comtat de Missoula a l'estat de Montana (EUA)
 Lolo (pel·lícula), comèdia francesa dirigida per Julie Delpy i estrenada l'any 2015
 Cecil Lolo (Khayelitsha, 1988 - Ciutat del Cap, 2015) futbolista sud-africà que jugava en la demarcació de defensa
 Província d'Ogooué-Lolo, província del Gabon amb capital a Koulamoutou 
 Riu Lolo, riu que neix a Guinea (prop de Gnegneyadi a uns 5 km al sud-est de Ouossou) però corre la major part del seu curs per territori